Forró mezők, Móricz Zsigmond regénye
 Forró mezők, magyar film (1949), rendező: Apáthi Imre
 Forró mezők, magyar tévéfilm (1979), rendező: Hajdufy Miklós